Дания участвовала на детском конкурсе песни Евровидение 3 раза (c 2003 по 2005 год). Лучший результат показал в 2005 году Nicolai Kielstrup с песней Shake-shake-shake. Он заработал 121 балл, заняв 4 место.

В 2003 году конкурс проходил в Дании, в городе Копенгагене. Ведущими являлись Камилла Оттесен и Реми.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голоса Дания 2003 - 2005

Ссылки 
 Информация о детском Евровидении ESCKaz.com
 Детское Евровидение 2003 ESCKaz.com
 

Музыка Дании